Второй этап Кубка IBU 2013/2014 прошёл в норвежском Бейтостолене с пятницы 29 ноября по субботу 30 ноября 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 29 ноября 2013 года.

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 29 ноября 2013 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 30 ноября 2013 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 30 ноября 2013 года.

Лидеры общего зачёта 

Лидеры общего зачёта Кубка IBU после второго этапа.

Примечания 

2-й этап
Кубок IBU